Cinema
 Face a Face (filme) — com Liv Ulmann (1977), direção de Ingmar Bergman
 Knight Moves — filme (1992) com Christopher Lambert, chamado no Brasil de Face a Face com o Inimigo

Música
 Face a Face (álbum de Simone)
 Face a Face (álbum de Beno César)
 Face a Face (álbum de Matheus & Kauan)

Ver também
 
 

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema